Třetí cesta má více významů:

 Třetí cesta (politika) – politická ideologie
 Tertium nōn datur – Zákon o vyloučení třetího říká, že třetí cesta neexistuje (logika)
politické strany
 Třetí cesta (Francie)
 Třetí cesta (Izrael)
 Třetí cesta (Palestinská autonomie)
další význam
 Třetí cesta : obnova sociální demokracie – kniha britského sociologa Anthonyho Giddense